Серге́й Валенти́нович Сапро́нов (; 21 октября 1961, Чернигов, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, защитник, украинский тренер. Известен благодаря выступлениям в составе черниговской «Десны», винницкой «Нивы» и ряда других украинских клубов. Рекордсмен «Десны» по количеству сыгранных матчей (474). После завершения выступлений перешёл к тренерской деятельности. Возглавлял женский футбольный клуб «Легенда» и женские сборные Украины разных возрастов.

Биография

Ранние годы 
Родился 21 октября 1961 года в Чернигове. В детстве играл вместе с будущими футболистами Олегом Кузнецовым и Валентином Буглаком за команду 6-го ЖЭКа. Занимался в областной ДЮСШ. Первыми тренерами были Леонид Рынский и Мирослав Мандрик. В составе сборной Черниговской области (игроки 1961—1962 годов рождения) выступал в первенстве Украины. В команде вместе с ним играли Святослав Петренко, Виктор Рудой, братья Сергей и Владимир Причиненко.

Карьера игрока 
В 17-летнем возрасте начал выступать за черниговскую «Десну». Дебютировал в чемпионате СССР 26 апреля 1979 года в матче с «Буковиной». В своём первом сезоне сыграл 19 матчей. Возможность закрепиться в основном составе команды получил благодаря регламенту чемпионата, согласно которому в матчах Второй лиги в составе команды хозяев поля на протяжении всей игры должен был находиться игрок не старше 18 лет.
В составе «Десны» провёл 6 сезонов, завоевав серебряную медаль чемпионата УССР 1982 года.

После окончания обучения в институте в 1985 году был призван в армию, играл за киевский СКА. После завершения службы перешёл в винницкую «Ниву» по приглашению бывшего тренера «Десны» Ефима Школьникова. В 1987 году вернулся в Чернигов, где стал одним из лидеров «Десны» и капитаном команды.

В 1992 году получил предложение от ровенского «Вереса», который выступал в Высшей лиге чемпионата Украины, однако в Ровно надолго не задержался и уже через два месяца оказался в знакомой ему винницкой «Ниве», которая боролась за повышение в классе. Вместе с командой завоевал «золото» Первой лиги и право играть в следующем сезоне с сильнейшими командами страны.

Весной 1995 года перешёл в «Звезду-НИБАС», однако провёл в составе кировоградского клуба только две игры, начав следующий чемпионат уже в черновицкой «Буковине». В сезоне 1996/97 вернулся в «Десну», с которой выиграл золотую медаль Второй лиги. Завершил карьеру футболиста в 2000 году.

Карьера тренера 
После завершения выступлений некоторое время работал помощником главного тренера «Десны», а с 2002 по 2005 год возглавлял любительский футбольный клуб «Нежин». В течение 2005—2007 годов работал тренером-преподавателем СДЮШОР ФСО «Спартак». В 2008 году был назначен на должность главного тренера женского футбольного клуба «Легенда» (Чернигов). Дважды подряд выигрывал с клубом золотые медали чемпионата Украины (2009, 2010) и дважды привозил в Чернигов «серебро». В 2009 году футболистки «Легенды» сделали «золотой дубль», добавив к чемпионству Кубок Украины. Из-за неудачного старта команды в чемпионате 2012 года Сергей Сапронов был уволен с поста главного тренера «Легенды» по собственному желанию, после чего вернулся к работе тренером в ФСО «Спартак».

В 2013 году возглавил женскую сборную Украины (U-15), а в следующем году снова вернулся к работе с черниговской «Легендой». Вторая попытка оказалась не слишком удачной — черниговские футболистки получили всего лишь «бронзу» национального чемпионата и уступили в финале Кубка харьковскому «Жилстрою-1». Впрочем, благодаря успешной работе со сборной Сергей Сапронов по итогам сезона попал в список претендентов на звание лучшего тренера в женском футболе Украины.

В начале 2015 года оставил должность руководителя черниговской «Легенды», а 17 апреля 2015 года на заседании исполкома ФФУ был утверждён главным тренером женской сборной Украины (до 17 лет).

Достижения

Игрок 
 «Десна»
 Серебряный призёр чемпионата УССР: 1982.
 Победитель Второй лиги Украины: 1996/97 (Группа «А»).

 «Нива» Винница
 Победитель Первой лиги Украины: 1992/93.

 «Буковина»
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 1995/96.

Тренер 
 «Легенда»
 Чемпион Украины (2): 2009, 2010.
 Серебряный призёр чемпионата Украины (2): 2008, 2011.
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2014.
 Обладатель Кубка Украины: 2009.
 Финалист Кубка Украины (4): 2008, 2010, 2011, 2014.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ukr-football.org.ua

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Буковина»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ЖФК «Легенда»
Тренеры ЖФК «Жилстрой-1»